«Кораблекрушение „Джонатана“» () — роман в жанре социальной драмы, написанный в 1897 году Жюлем Верном под названием «В Магеллании». Более ранние авторские варианты названия — «Огненная Земля» и «На краю света».

Две версии романа

Версия Мишеля Верна 
Книга не публиковалась при жизни писателя. Сын Верна, Мишель, значительно переделал и расширил роман. Его версия вышла в 1909 году под названием «Кораблекрушение „Джонатана“». Если в оригинальной рукописи роман включал в себя 16 глав, то в версии Мишеля Верна их 31; книга появилась в двух томах. Хотя некоторые тогдашние обозреватели хвалили книгу за удачное соединение приключенческой интриги с моральной аллегорией, публикация спровоцировала ожесточенную полемику: читатели не узнавали в книге авторскую манеру Жюля Верна.

Версия Жюля Верна 
Пьеро Гондоло делла Рива обнаружил оригинальную рукопись в 1977 году, разбирая семейные архивы издателя Этцеля. Первая публикация оригинальной версии (ограниченным тиражом) состоялась в 1987 году стараниями Общества Жюля Верна. В романе сильнее, чем в других произведениях Верна, выражена политическая тема (критика анархизма и социализма). Главный герой, анархист Кау-Джер, не выглядит абсолютно несимпатичным персонажем; более того, в конце романа он внутренне преображается и приходит к Богу (в версии Мишеля Верна просветление главного героя устранено).

Сюжет (по версии Мишеля Верна) 

Отшельник и анархист Кау-Джер проживает на острове Исла-Нуэва архипелага Огненная Земля. Однажды он узнаёт, что правительства Чили и Аргентины пришли к соглашению и разделили архипелаг. Кау-Джер отправляется со своими друзьями-индейцами на мыс Горн, где видят терпящий бедствие парусник «Джонатан». На его борту находятся переселенцы, получившие у правительства Португалии концессию в бухте Лагоа. Кау-Джер принимает управление повреждённым судном, но парусник всё же разбивается у скал острова Осте. Кау-джер будучи незаурядным человеком и прирождённым лидером организует выгрузку грузов на берег и зимовку потерпевших бедствие на острове. Однако он, являясь анархистом, отказывается возглавить людей, поскольку это противоречит его принципам. На выборах губернатора побеждает демагог Боваль.

Колонист Ривьер, которого отправили за помощью в Пунта-Аренас, приносит для потерпевших бедствие предложение чилийского правительства остаться на острове и основать колонию, которая будет пользоваться полной независимостью» от Чили. Проведя голосование, колонисты решают остаться. Многие отправляются заселять центральные районы острова, однако часть из них постепенно возвращается обратно в поселение Либерию. Население посёлка начинает голодать, смутьяны устраивают своеобразные продразвёрстки фермеров (после чего те, разорившись, тоже возвращаются в посёлок). Получив сокрушительный отпор от некоторых фермеров, перепившиеся смутьяны поднимают открытый мятеж и свергают губернатора Боваля. Жители Либерии, спасаясь от насилия и пожара, бегут в Новый посёлок. Несколько здравомыслящих колонистов едва ли не силой заставляют Кау-джера принять власть над колонией. Вчерашний анархист даёт согласие, принимая диктаторскую власть.

Диктатор устраивает повальный обыск, национализирует продовольствие и выдаёт пайки, ликвидируя угрозу голода, создаёт законы и рабочие места, что обеспечивает рост благосостояния колонии. Не все колонисты рады жёстким мерам Кау-Джера  но ему удаётся предотвратить несколько политических заговоров. Один из смутьянов бежит в Патагонию, где, попав в рабство к  индейцам, рассказывает о богатствах Либерии. Индейцы отправляются в поход и осаждают Либерию. Предатель Паттерсон соглашается за деньги провести врагов ночью в город. Кау-Джер раскрывает заговор и отражает нашествие.

Вскоре на острове Осте находят золото. Колонисты бросают работу, на остров устремляются толпы золотоискателей и авантюристов со всех концов света. Неорганизованные старатели быстро разлагаются морально, переходя к преступлениям и кровопролитию. Милиция колонистов преграждает дорогу толпе золотоискателей, желающих разграбить Либерию. Неопытные милиционеры расстреливают толпу, что приводит Кау-джера к душевному надлому. Милиция прочёсывает остров и высылает всех проходимцев. 

Однажды на остров прибывает военный отряд, правительство Чили требует долю от добычи золота. Однако солдаты и их предводитель попадают в ловушку диктатора. Тем не менее, уставший от власти Кау-Джер с позиции силы подписывает договор и, оставив на посту губернатора процветающей колонии своего воспитанника Дика, удаляется на остров Горн, где колонисты построили маяк, и собирается окончить там свои дни.

Русские переводы 
 Версия Мишеля Верна была переведена на русский язык В. Гинзбургом и была издана в 1967 году, в составе 9-го тома второй серии «Библиотеки приключений».
 Оригинальная версия романа вышла на русском языке в 2003 году в переводе Д. Литвинова и А. Москвина.

Факты 
 Возможным прототипом главного героя романа является эрцгерцог Австрии Иоганн Сальватор, он же Иоганн Орт. Известно, что этот представитель династии Габсбургов после трагических событий в Майерлинге отказался от своего титула, покинул Европу и жил в районе Огненной Земли. На высокородное происхождение Кау-Джера прямо указывается в версии Мишеля Верна: «отпрыск правящей династии могущественной северной державы, предназначенный с самого рождения повелевать людьми, Кау-Джер вырос у подножия трона». Однако в оригинальном варианте тайна происхождения Кау-Джера не раскрыта.
 На иллюстрациях, выполненных к первому изданию романа художником Жоржем Ру, Кау-Джер несколько напоминает Петра Алексеевича Кропоткина.
 На развязку книги, возможно, оказал влияние политический роман Фенимора Купера «Кратер вулкана» (1847).

Примечания

Ссылки 
 Magellania: A Socio-Political Statement by Michelle Fram Cohen
 Les Naufragés du Jonathan (Collection Hetzel) from Wikimedia Commons
 

Романы 1909 года
Романы Жюля Верна    
Приключенческие романы на французском языке
Робинзонады
Книги об анархизме и анархистах